Ра́йтер — многозначный термин:
 Райтер — граффити-художник.
 Журналист-райтер.

Персоналии 
 Райтер, Давид Исаакович (1887—1964) — российский кларнетист и педагог, артист оркестра театра оперы и балета имени Кирова, Заслуженный артист РСФСР.
 Райтер, Иосиф Львович (1893—1940) — советский партийный и государственный деятель, востоковед-политолог.
 Райтер, Йозеф (род. 1959) — австрийский дзюдоист, призёр Олимпийских игр.
 Райтер, Людовит (1906—2000) — словацкий дирижёр и композитор.
 Райтер, Патрик (1972) — австрийский дзюдоист.
 Райтер, Марио (род. 1970) — австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион.
 Райтер, Томас Артур (род. 1958) — космонавт Германии и Европейского космического агентства.
 Райтер, Элис (более известна под фамилией Драммонд; 1928—2016) — американская актриса.
 Райтер, Эрли (1916—2008) — американский фигурист-одиночник.

 См. также
 Райдер